Edición número 14 de la Copa de Campeones de Europa, que tuvo como campeón al Milan de Nereo Rocco (perfeccionista del catenaccio), que significó el segundo título de los italianos al vencer en la final al Ajax neerlandés de Johan Cruyff. Previamente el equipo rossonero había eliminado al vigente campeón, Manchester United, en semifinales.

La Federación Inglesa de Fútbol estuvo representada por dos clubes: El Manchester City como campeón de Liga y el Manchester United como el campeón de Europa de la temporada anterior

Como dato anecdótico cabe destacar que la victoria del equipo lombardo supuso para el defensa Saul Malatrasi convertirse en el primer jugador en ganar la competición con dos equipos distintos (ya lo consiguió en 1965 con el Inter de Milán, si bien no disputó entonces la final).

En esta edición varios equipos de Europa del Este se retiraron del torneo al observar que la UEFA emparejaba a todos los equipos de esa región unos contra otros.

Las sustituciones de 2 jugadores fueron permitidas en cualquier momento del partido; fueron introducidas fechas obligatorias para los partidos (2 semanas entre partidos de ida y vuelta) y el criterio del gol de visitante fue extendido para todas las instancias de la competición.

Rondas siguientes 

Los equipos Levski Sofía, Ferencváros, Carl Zeiss Jena, Dinamo Kiev y Ruch Chorzów se retiraron de la competición. Los equipos de Bulgaria, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y la Unión Soviética se retiraron en protesta por la repetición del sorteo por la UEFA para mantener a los clubes de Europa Oriental y Occidental separados, después de que los países occidentales habían amenazado con un boicot debido a la invasión soviética de Checoslovaquia. Los clubes de Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia se mantuvieron en la competición. Algunos enfrentamientos originales habían sido Ferencvárosi - Celtic y Levski Sofía - Milan.

Final

Goleadores
Los máximos goleadores de la Copa de Campeones de Europa 1968-69, fueron los siguientes:

Notas 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA